Dzielnice
 Kleszczówka – dzielnica Żor

 1 miejscowość w Polsce:
 Kleszczówka – wieś woj. lubelskim, w powiecie ryckim, w gminie Ryki.